Сезон 2003/04 — 94-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 93-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в пятый раз в своей истории стал победителем Суперкубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Суперкубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Лига чемпионов УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2003/04
Fanclub Austria 80 — 2003/2004
Чемпионат Австрии 2003/04 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2003/04 на сайте AustriaSoccer.at
Суперкубок Австрии 2003 на сайте AustriaSoccer.at
Лига чемпионов УЕФА и Кубок УЕФА 2003/04 на сайте AustriaSoccer.at

2003/2004
Аустрия Вена